

Tecnologia
 Scanner – dispositivo che digitalizza immagini
 Scanner – programma per la sicurezza informatica
 Scanner – componente di un compilatore
 Scanner – ricevitore radio
 Scanner – dispositivo che esegue la lettura di codici a barre
 Scanner – dispositivo per imaging biomedico

Altro
Scanner – musicista e compositore di elettronica inglese
Scanner – personaggio dei fumetti Marvel Comics

Altri progetti